Константин Викторович Сахновский (14 декабря 1879 года – 9 декабря 1971 года) — русский и советский военный инженер и учёный, специалист в области железобетонных конструкций, доктор технических наук, генерал-майор инженерно-технической службы. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Действительный член Академии строительства и архитектуры СССР (с 1957 г.).

Биография 
 1898 — окончил Полтавский кадетский корпус;
 1901 — окончил Николаевское инженерное училище;
 1908 — окончил Николаевскую инженерную академию (Петербург);
 1910—1914 — работал на строительстве Кронштадтской крепости;
 1911—1914 — также, на строительстве крепостей и открытых инженерных сооружений на острове Березань (акватория Чёрного моря);
 1914—1918 — работал на строительстве Свеаборгской крепости;
 1918—1922 — работал на строительстве Нижне-Свирской ГЭС и других объектах .
 1918—1932 — преподавал в Военно-технической академии РККА.
 Одновременно (1925—1936) работал в тресте «Ленинградстрой», «Машиностройпроект» и других.
 1936—1941 — профессор Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота.
 С 1941 года — профессор Ленинградской военно-воздушной инженерной академии.

К.В. Сахновский принимал активное участие в проектировании шахтных пусковых установок и защищённых пунктов управления.

Скончался 9 декабря 1971 года в Ленинграде. 
Похоронен на .

Награды 
 орден Святого Владимира 4-й ст. (ВП 26.01.1914).

Награды РККА: 
 орден Ленина,
 орден Ленина,
 орден Красного Знамени,
 орден Красной Звезды,
 орден Красной Звезды,
 орден Знак Почета,
 медали.

Литература 
Основные труды Константина Викторовича посвящены вопросам железобетонных конструкций: теории, расчету, изысканию рациональных конструкций.
Он автор курса «Железобетонные конструкции» (7 изд., 1951; первое издание называлось «Железобетонные сооружения», 2 чч., 1924—31). Мировое признание получили выполненные Сахновским обобщение и анализ достижений в области теории и практики создания сооружений из железобетонных конструкций. Его монография «Железобетонные конструкции», изданная в 1924 году, была принята в качестве учебника в отечественных и зарубежных вузах. В связи с развитием теории и практики проектирования и применения железобетонных конструкций, учебник периодически перерабатывался его автором и выдержал девять изданий. Учебник переведен на китайский и пять европейских языков; он широко использовался и используется в учебном процессе отечественных и зарубежных вузов, в проектных организациях и непосредственно строителями.

Также:
 «Специальные сооружения аэропортов», Л. — М., 1941 (совместно с соавторами);
 «Конструкции ангаров», Л., 1952 (совместно с соавторами).

Примечания

Ссылки 
 [slovar.wikireading.ru/1329978 Сахновский, Константин Викторович]
 Сахновский, Константин Викторович
 Сахновский, Константин Викторович
 Сахновский, Константин Викторович

Умершие в Санкт-Петербурге